Американский рэпер Кендрик Ламар выпустил пять студийных альбомов, один сборник, один мини-альбом (EP), пять микстейпов, 43 сингла (в том числе 30 в качестве основного исполнителя), три промосингла и 55 музыкальных видеоклипов. Ламар первоначально выступал под сценическим псевдонимом K-Dot, выпустив три микстейпа под этим псевдонимом: Y. N. I. C. (Hub City Threat: Minor of the Year) (2004), Training Day (2005) и C4 (2009). Он получил большое внимание после выхода своего пятого микстейпа Overly Dedicated, который был выпущен в 2010 году. Это был первый полнометражный проект Ламара, выпущенный под его настоящим именем, и достигший успеха в американском чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums под номером 72.

Дебютный студийный альбом Ламара Section.80 был выпущен 2 июля 2011 года на независимом лейбле Top Dawg Entertainment (TDE). Он достиг высшей позиции под номером 113 в американском чарте Billboard 200. Ведущий сингл альбома, «HiiiPoWeR», был выпущен до выхода альбома на iTunes. В середине 2012 года Ламар начал продвигать свой второй студийный альбом и дебютный на крупном лейбле Good Kid, M.A.A.D City. Первый сингл альбома, «The Recipe», достиг 38-го места в американском чарте Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs. «Swimming Pools (Drank)», ведущий сингл альбома, достиг 17-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и стал его первым синглом в топ-20 чарта. Good Kid, M.A.A.D City был выпущен в октябре 2012 года на лейбле TDE, Aftermath Entertainment и Interscope Records. Альбом получил всеобщее признание критиков и занял второе место в чарте Billboard 200.

16 марта 2015 года Ламар выпустил свой третий студийный альбом To Pimp a Butterfly. Альбому предшествовали два сингла, «i» и «The Blacker the Berry», которые заняли 39-е и 66-е места в американском чарте Billboard Hot 100 соответственно. To Pimp a Butterfly получил всеобщее признание критиков после выхода, как и его предшественник, и имел глобальный успех в чартах, дебютировав на первом месте в общем чарте альбомов в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, а также возглавив американский чарт Billboard 200. 4 марта 2016 года Ламар выпустил сборник Untitled Unmastered, содержащий ранее неизданные демо-версии, записанные во время записи To Pimp a Butterfly. Сборник стал вторым альбомом Ламара в топе чартов менее чем за год. 14 апреля 2017 года был выпущен его четвёртый студийный альбом Damn, который занял первое место в чарте Billboard 200 и с тех пор был сертифицирован трижды платиновым. В альбом вошли синглы «Humble», «Loyalty» и «Love», которые вошли в топ-15 американского чарта Billboard Hot 100, а «Humble» стал его первым синглом номер один в США в качестве ведущего исполнителя.

Студийные альбомы

Сборники

Саундтреки

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Музыкальные видео

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+Список музыкальных видео в качестве приглашенного исполнителя с указанием года выпуска и режиссёра
! scope="col" style="width:15em;" |Название
! scope="col" style="width:2em;" |Год
! scope="col" style="width:10em;" |Режиссёр
|-
! scope="row" |«Mandatory»
|2009
|James Curtis
|-
! scope="row" |«Turn Me Up»
| rowspan="2" |2010
|Calmatic
|-
! scope="row" |«Live Again»
|Fredo Tovar, Scott Fleishman
|-
! scope="row" |«Hood Gone Love It»
| rowspan="4" |2011
|Dan Gedman
|-
! scope="row" |«Say Wassup»
|Fredo Tovar
|-
! scope="row" |«Do It Again»
|Fredo Tovar, Scott Fleishman
|-
! scope="row" |«Rossi Wine»
|Damon Jamal
|-
! scope="row" |«The City»
| rowspan="7" |2012
|Matt Alonzo
|-
! scope="row" |«I’m On 2.0»
|Philly Fly Boy
|-
! scope="row" |«Catch a Fade»
|Fredo Tovar, Scott Fleishman
|-
! scope="row" |«Power Circle»
|Dre Films
|-
! scope="row" |«Push Thru»
|Fredo Tovar, Scott Fleishman
|-
! scope="row" |«Black Lip Bastard» (Remix)
|The ICU
|-
! scope="row" |«Fuckin' Problems»
|Sam Lecca, Clark Jackson
|-
! scope="row" |«Illuminate»
| rowspan="9" |2013
|Fredo Tovar, Scott Fleishman
|-
! scope="row" |«YOLO»
|Акива Шаффер
|-
! scope="row" |«We Up»
|Eif Rivera
|-
! scope="row" |«How Many Drinks?»
|Constellation Jones
|-
! scope="row" |«Memories Back Then»
|Philly Fly Boy
|-
! scope="row" |«Street Dreamin»
|Clifton Bell<ref>{{cite web|url=http://www.videostatic.com/watch-it/2013/06/25/bridget-kelly-street-dreamin-clifton-bell-dir|title=Bridget Kelly f/ Kendrick Lamar 'Street Dreamin (Clifton Bell, dir.)|author=Gottlieb, Steven|date=June 26, 2013|publisher=Video Static|accessdate=November 23, 2013|archive-date=2021-10-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20211025230631/https://www.videostatic.com/watch-it/2013/06/25/bridget-kelly-street-dreamin-clifton-bell-dir|deadlink=no}}</ref>
|-
! scope="row" |«Collard Greens»
|JDDC
|-
! scope="row" |«Give It 2 U» (Remix)
|Дайан Мартел
|-
! scope="row" |«Nosetalgia»
| 
|-
! scope="row" |«It’s On Again»
| rowspan="4" |2014
|Рич Ли
|-
! scope="row" |«Go Off»
|Picture Perfect
|-
! scope="row" |«That’s Me Right There»
|Джил Грин
|-
! scope="row" |«Never Catch Me»
|Hiro Murai
|-
! scope="row" |«Bad Blood»
| rowspan="2" |2015
|Джозеф Кан
|-
! scope="row" |«Classic Man» (Remix)
|Бенни Бум
|-
! scope="row" |«Ain’t That Funkin’ Kinda Hard on You? (Remix)»
|2016
|Video God
|-
! scope="row" |«Goosebumps»
| rowspan="2" |2017
|BRTHR
|-
! scope="row" |«New Freezer»
|Dave Free, Jack Begert
|-
! scope="row" |«Doves In The Wind»
|2018
|Набиль Эльдеркин
|}

 Продюсерская дискография 

 2018 
Кендрик Ламар и различные исполнители — Black Panther: The Album''

 01. «Black Panther» (Кендрик Ламар) 
 04. «The Ways» (Халид и Swae Lee) 
 06. «I Am» (Джорджа Смит) 
 08. «Bloody Waters» (Эб-Соул, Андерсон Пак и Джеймс Блейк) 
 10. «Redemption Interlude» (Zacari) 
 12. «Seasons» (Mozzy, Sjava и Reason)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Kendrick Lamar на AllMusic
 
 

Дискографии США
Хип-хоп-дискографии
Дискографии